Photedes bondi är en fjärilsart som beskrevs av Joannis 1922. Photedes bondi ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
bondi